Ел Кебрантадеро има више значења:

 Ел Кебрантадеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кебрантадеро, Ранчо Ерманос Ибара (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кебрантадеро (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику